Dead Space может относиться к следующим статьям:

Компьютерные игры 
 Dead Space — серия компьютерных игр.
 Dead Space — компьютерная игра 2008 года.
 Dead Space — игра для мобильных устройств 2011 года.
 Dead Space Ignition — компьютерная в жанрах survival horror и головоломка.
 Dead Space: Extraction — научно-фантастическая компьютерная игра в жанре рельсовый шутер.
 Dead Space 2 — компьютерная игра 2011 года.
 Dead Space 3 — компьютерная игра 2013 года.
 Dead Space — компьютерная игра 2023 года, ремейк оригинальной игры.

Медиапродукция по играм 
 Dead Space Original Soundtrack — официальный саундтрек к игре Dead Space.
 Dead Space 2 Collector’s Edition Original Soundtrack — официальный саундтрек к игре Dead Space 2.
 Dead Space: Падение () — анимационный фильм 2008 года.
 Dead Space: Последствия () — анимационный фильм 2011 года.

Прочее 
 Смерть в космосе () — художественный фильм 1991 года.